У фауні Алжиру відомо понад 35 видів богомолів, що належать до 5 родин. Більшість видів належать до родин Mantidae (18 видів) та Eremiaphilidae (10 видів)

Список видів

Amorphoscelidae 
 Perlamantis allibertii Linnaeus, 1758

Empusidae 

 Blepharopsis mendica Fabricius, 1775
 Empusa guttula (Thunberg, 1815)
 Empusa pennata Thunberg, 1815
 Hypsicorypha gracilis Burmeister, 1838

Eremiaphilidae 
 Eremiaphila barbara Brisout, 1854
 Eremiaphila denticollis denticollis Lucas, 1855
 Eremiaphila foureaui Bolivar, 1905
 Eremiaphila laeviceps Chopard, 1934
 Eremiaphila monodi Chopard, 1941
 Eremiaphila mzabi Chopard, 1941
 Eremiaphila numida Saussure, 1872
 Eremiaphila pierrei Chopard, 1954
 Eremiaphila spinulosa Krauss, 1893
 Eremiaphila tuberculifera Chopard, 1941
 Eremiaphila typhon Lefèbvre, 1835

Mantidae 

 Ameles nana Saussure
 Ameles decolor Charpentier, 1825
 Ameles picteti Saussure, 1869
 Ameles spallanzania Rossi, 1792
 Apteromantis bolivari Werner, 1929
 Elaea marchali Reich & Fairmaire, 1847
 Geomantis larvoides algerica Giglio-Tos, 1916
 Mantis religiosa Linnaeus, 1758
 Oxyothespis nilotica nilotica Giglio-Tos, 1916
 Oxyothespis senegalensis Saussure, 1870
 Paraseverinia finoti Chopard, 1943
 Pseudoyersinia inaspectata Lombardo, 1986
 Pseudoyersinia kabilica Lombardo, 1986
 Pseudoyersinia salvinae Lombardo, 1986
 Rivetina baetica tenuidentata La Greca & Lombardo, 1982
 Severinia granulata Saussure, 1870
 Severinia lemoroi Finot, 1893
 Sphodromantis viridis viridis Forskal, 1775
 Sphodromantis viridis barbara La Greca, 1967
 Sphodromantis viridis occidentalis Werner, 1906

Tarachodidae  

 Iris deserti Uvarov, 1923
 Iris oratoria Linnaeus, 1758

Див. також 
 Список богомолів Непалу

Примітки

Джерела 
  
 

Фауна Алжиру
Комахи Африки
Алжир